CNTV son unas siglas que pueden hacer referencia a:

 Consejo Nacional de Televisión de Chile, organismo autónomo del Estado de Chile cuya función es velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión.
 Comisión Nacional de Televisión de Colombia, antiguo organismo autónomo para el control de la televisión en Colombia.
CNTV, red de televisión por internet China.